Le triméthylpentane est le nom de plusieurs alcanes ramifiés isomères de l’octane, de formule brute  :

 2,2,3-triméthylpentane, CH3-CH2-*CH(CH3)-C(CH3)3, numéro CAS , racémique ;
 (R)-2,2,3-triméthylpentane, numéro CAS ,
 (S)-2,2,3-triméthylpentane, numéro CAS  ;
 2,2,4-triméthylpentane ou isooctane, (CH3)2CH-CH2-C(CH3)3, numéro CAS  ;
 2,3,3-triméthylpentane, CH3-CH2-C(CH3)2-CH(CH3)2, numéro CAS  ;
 2,3,4-triméthylpentane, (CH3)2CH-CH(CH3)-CH(CH3)-CH(CH3)2, numéro CAS .

Alcane ramifié
Isomère de l'octane